Національний дивізіон (, , ) — вища футбольна ліга у Люксембургу, заснована у 1910 році.

Чемпіони Люксембургу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ

1910 у люксембурзькому спорті